Банићевац може бити:
 Банићевац (Церник), насељено место у општини Церник, Бродско-посавска жупанија, Република Хрватска
 Банићевац (Раковец), насељено место у општини Раковец, Загребачка жупанија, Република Хрватска